Ураясу:

 Ураясу — город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.
 Ураясу — железнодорожная станция на линии Тодзай расположенная в городе Ураясу префектуры Тиба.